Rosa 'Fragezeichen' — сорт плетистых роз класса Гибриды розы Вишурана ().

Биологическое описание 
Клаймер. Длина побегов до 5 метров. 

Листья тёмно-зелёные, крупные, блестящие.

Цветки розовые, махровые, диаметром 7—8 см. В соцветии от 3 до 17 цветков.

Цветение однократное.

В культуре 
Декоративное садовое растение.

Зоны морозостойкости: от 4b (−28.9 °C… −31.7 °C), до 9b (−1.1 °C… −3.9 °C).

Болезни и вредители

Происхождение 
Селекционер: Джоханнс Беттнер (Johannes Böttner / Boettner), Германия, 1910 год.

По данным сайта HelpMeFind.com.

Примечания

Ссылки 
 Rosa 'Fragezeichen' на сайте HelpMeFind.com — описание сорта и фотографии

Литература 
 

Fragezeichen